Bernina désigne :
 la chaîne de la Bernina, un massif des Alpes rhétiques située en Italie et en Suisse ;
 le Piz Bernina, point culminant de la chaîne de la Bernina ;
 le col de la Bernina, col de la chaîne de la Bernina, situé en Suisse ;
 le Val Bernina, une vallée de Haute-Engadine en Suisse.
 le Bernina express, un train suisse.
 la ligne de la Bernina, une ligne ferroviaire des Chemins de fer rhétiques, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008
 la Berninabach, une rivière qui vient de la fonte du glacier Morteratsch et de la neige du Piz Bernina.
 la région de Bernina, une région du canton des Grisons qui a remplacé le district du même nom ;
 le district de Bernina, un ancien district du canton des Grisons en Suisse ;
 Bernina est le nom d'une marque de machines à coudre et désigne également le nom de l'entreprise suisse.